Faster può essere:
Faster, singolo di George Harrison
 Faster, film del 2003 diretto da Mark Neale
Faster, singolo del 2009 dei Within Temptation
Faster, film del 2010 diretto da George Tillman Jr.
FASTER – cavo sottomarino